FCM peut signifier :

Entreprise 
 Forges et Chantiers de la Méditerranée

Physique 
Fusion par confinement magnétique, en physique nucléaire.
Fréquence Cardiaque Maximum, en sport

Associations 
 Fonds pour la création musicale, association française

Clubs sportifs 
  FC Magdebourg
  FC Maia
  FC Malines
 FC Mamer 32
  FC Mantes
  FC Marco
  FC Marmande 47
  FC Marrazes
  FC Martigues 
  FC Matanzas
  FC Megasport
  FC Messine
  FC Metz
  Meyrin FC
  FC Midtjylland
  FC Milsami
  FC Moghreb
  FC Mondercange
  FC Monthey
  FC Montriond
  FC Montréal
  FC Moulins
  FC Moutier
  FC Mulhouse
  FC Munaishy

Notes et références 

Sigle de 3 caractères